La Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023 sarà la 108ª edizione della coppa nazionale statunitense. La competizione inizierà il 21 marzo 2023 e terminerà il 27 settembre dello stesso anno.

L' è il detentore del trofeo.

Date 
Di seguito il calendario dei turni.

Note

Collegamenti esterni 
The Cup.us

Calcio nel 2023
Lamar Hunt U.S. Open Cup